Matths Falk kan syfta på:

* Matths Falk (1834–1918), svensk ämbetsman
 Matths Falk (1841–1926), svensk matematiker